Pressure Cooker era um criativo e interessante jogo de ação para o Atari 2600, único no gênero por tratar exclusivamente do cotidiano de um atarefado cozinheiro - tema raramente explorado num jogo de vídeo game. Em Pressure Cooker, o jogador tinha que cuidar, sozinho, de uma pequena fábrica de alimentos, combinando os ingredientes certos para preparar dezenas de sanduíches, e entregá-  los nos embaladores de acordo com o pedido. O gráfico de pedidos era sempre mostrado no canto inferior da tela, e cabia ao jogador raciocínio rápido e visão de jogo para não deixar que os sanduíches caíssem da esteira rolante,ou errar na receita. Senão, o sanduíche tinha que ser jogado fora.

Ligações externas
Atari Age, em inglês.
Atari no Brasil, em português. 

Jogos para Atari 2600
Jogos eletrônicos de 1983